Bellagio (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Como
 Bellagio (hotel), een hotel en casino gelegen langs The Strip in Las Vegas, Verenigde Staten